Alte Stadt steht für:

 Alte Stadt (Tutow), Burgwall in Mecklenburg-Vorpommern
 Alte Stadt (George Hesekiel), Erzählungsbände von George Hesekiel (1857)

Siehe auch:
 Altestadt, Straße in Düsseldorf
 Altstadt (Begriffsklärung)
 Altenstadt
 Old Town